Anel — peça ornamental
Anel (configuração) — forma de conexão de equipamentos de telecomunicação
Anel (diacrítico)
Anel (matemática) — conceito da álgebra abstracta
Anel (topologia) — espaço topológico
Anel planetário — estrutura que circunda corpo celeste

Desambiguações de matemática
Desambiguações de astronomia